Memphis o Menfis puede hacer referencia a:

Localidades 
 Menfis (Egipto), capital del Imperio Antiguo de Egipto.

En Estados Unidos
Memphis (Alabama)
Memphis (Florida)
Memphis (Indiana)
Memphis (Míchigan)
Memphis (Misisipi)
Memphis (Misuri)
Memphis (Nebraska)
Memphis (Nueva York)
Memphis (Tennessee), la ciudad mayor y más famosa conocida por este nombre.
Memphis (Texas)

Mitología 
 Menfis, el epónimo de la ciudad egipcia, atribuido a varios personajes de la mitología griega.

Zoología 
Memphis, género de insectos lepidópteros.

Música 
Memphis la Blusera, grupo musical argentino de blues.

Arquitectura y diseño 
Grupo Memphis